Schmachtenhagen steht für:
 Schmachtenhagen (Nordwestuckermark), Wohnplatz der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Schmachtenhagen (Oranienburg), Ortsteil der Stadt Oranienburg, Landkreises Oberhavel, Brandenburg
 Schmachtenhagen, ehemals Landkreis Crossen (Oder), siehe Granice (Maszewo)